Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Хоу Ифань и претенденткой Хампи Конеру проходил с 14 по 30 ноября 2011 года в Тиране.

Регламент 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии и с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Таблица матча

Ссылки 
 Официальная страница матча

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
2011 год в шахматах